Chrischona steht für:
 Chrischona (Märtyrin), Märtyrin aus dem 4. Jahrhundert, Gedenktag: 16. Juni 
 Nino (Heilige), eine Dialektbezeichnung für die heilige Nino 
 St. Chrischona, der Hausberg der Stadt Basel, Schweiz
 St. Chrischona, ein Ortsteil der Gemeinde Bettingen BS im Kanton Basel-Stadt, Schweiz
 Kirche St. Chrischona, eine Kirche auf dem St. Chrischona
 Fernsehturm St. Chrischona, ein 250 Meter hoher Fernsehturm der Swisscom auf dem St. Chrischona 
 Chrischona International (vormals Pilgermission St. Chrischona), Name eines ehemaligen evangelischen Gemeindeverbandes auf St. Chrischona
 Chrischona Schweiz (seit Mai 2022 Viva Kirche), nationaler Verband von lokalen Freikirchen in der Schweiz 
 Theologisches Seminar St. Chrischona, Name eines theologischen Seminars
 Diakonissen-Mutterhaus St. Chrischona, Diakonissenhaus in Bettingen BS